Brain kan syfta på:

 Brain (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Brain (musikalbum) – ett album från 2004 av Hiromi Uehara
 Brain (musikgrupp) – en musikgrupp
 Brain (seriefigur) – en seriefigur i DC Comics
 Brain (tidskrift) – en tidskrift från Oxford University Press

Geografi

Frankrike 

 Brain-sur-Longuenée, departementet Marine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Brain-sur-Allonnes, departementet Maine-de-Loire i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Brain, Côte-d'Or, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté,